

Geografia 

 Maiorca – isola del Mar Mediterraneo
 Palma di Maiorca – capoluogo delle Baleari

 Maiorca – frazione di Budoni in provincia di Sassari

Persone 
 Donatella Maiorca – regista italiana
 Enzo Maiorca – apneista italiano

Storia 
 Battaglia di Maiorca – battaglia della guerra civile spagnola
 Regno di Maiorca – regno europeo di epoca medievale
 Diocesi di Maiorca – diocesi della Chiesa cattolica

Altro 
 Acne di Maiorca – malattia dell'apparato tegumentario
 Majorca Open – torneo di tennis
 RCD Maiorca – società calcistica spagnola
 Grano maiorca – antica varietà di grano tenero siciliano